Национальный чемпионат I 1982/1983 () — 81-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1982/1983
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1982 году
Спорт в Венгрии в 1983 году